A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) é a instituição que regulamenta o Jiu-Jitsu no Brasil. Possui campeonatos de alto nível, sendo eles efetuado com muita organização e determinação. Os campeonatos estão dividindo-se em diversas etapas, inclusive com realizações em todo o mundo, sendo administrados com muita eficiência pelo seu presidente Moisés Murad, sendo que recentemente 02 de maio de 2009, foi realizado o I MERCOSUL DE JIU-JITSU em Buenos Aires na Argentina sendo destaque a categoria Absoluto Faixa Preta, consagrando-se campeão Marcos willian (Tozzi) vice - campeão Roger Coelho, terceiro colocado Marcelo Ricci Coelho ambos do (ACJJ) e quarto colocado Alan Goes (Gracie Barra).

Ligações externas
Site Oficial

Confederações esportivas do Brasil
Organizações de jiu-jitsu